Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных команд 2012 проводился с 17 по 24 марта 2012 года в городе Portage (штат Висконсин). Чемпионат проводился в 38-й раз, в 7-й раз в штате Висконсин и впервые в городе Portage.

В чемпионате принимало участие 10 команд (состоящих из двух мужчин и двух женщин; микст; ).

Чемпионом стала команда, представляющая штат Вашингтон (скип Брэйди Кларк, ставший чемпионом в 9-й раз; команда из штата Вашингтон стала чемпионом в 12-й раз), выигравшая в финале у команды, представляющей штат Калифорния (скип Lyle Sieg). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая штат Миннесота (скип Andy Jukich).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе сначала в полуфиналах, а затем победители полуфиналов встречаются в финале, проигравшие в полуфиналах — в матче за 3-е место.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места

Тай-брейк

Плей-офф 

Время начала матчей указано местное (UTC−6:00)

Полуфиналы. 23 марта, 17:00

Матч за 3-е место. 24 марта, 13:00

Финал. 24 марта, 13:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2012
 Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2012
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар 2012

Спорт в США в 2012 году
Чемпионаты США по кёрлингу среди смешанных команд
Спортивные соревнования в Висконсине
Март 2012 года